

Ширлі — місто, штат Арканзас
 Ширлі — місто, штат Індіана
 Ширлі — місто, штат Мен
 Ширлі — місто, штат Массачусетс
 Ширлі Тауншип — селище в окрузі Гантінгдон, штат Пенсільванія
 Ширлі — переписна місцевість, штат Массачусетс
 Ширлі — переписна місцевість, штат Нью-Йорк